Live in London (album van Judas Priest), een album van de Britse band Judas Priest
Live in London (dvd van Judas Priest), een dvd van de Britse band Judas Priest
Live in London (Testament), een album van de Amerikaanse band Testament
Live in London (The Gaslight Anthem), een album van The Gaslight Anthem
Wishbone Ash Live in London, een album van Wishbone Ash
Americans Abroad!!! Against Me!!! Live in London!!!, een album van Against Me!